Франсис има више значења:
 Франсис (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Франсис (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Франсис,